2 miejscowości w Estonii:
 Vao – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja.
 Vao – wieś w prowincji Järva, w gminie Koeru.